Le sigle CM1 ou CM-1 peut signifier :

Astronomie 
 , un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 , un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Éducation 
 Cours moyen de première année, la quatrième et avant-dernière classe de l'école élémentaire, en France.

Œuvres 
 CM1 (4th Grade), onzième épisode de la saison 4 de South Park, diffusé en 2000.